Bognár Károly (1910–1971) fafaragó, iparművész, népművész
 Bognár Károly (1917–?) kertészmérnök
 Bognár Károly (?) színházi rendező (1949-ben diplomázott)
 Bognár Károly (1926–2017) katonatiszt, ezredes, szakíró
 Bognár Károly (1929–1989) ezredes, újságíró, főszerkesztő
 Bognár Károly (1925–2008) állatorvos
 Bognár Károly (?) magyar bajnok (1957) atléta
 Bognár Károly (1959) síelő